Delord ist ein französischer Familienname.

Namensträger 
 Jacqueline Delord (* 1970), französische Schwimmerin 
 Taxile Delord (1815–1877), französischer Schriftsteller

Familienname
Französischer Personenname